Геккель () — немецкая фамилия.

Персоналии 
 Геккель, Александр Иванович (1845—1908) — русский военный инженер, генерал-майор, специалист по минно-взрывному делу.
 Геккель, Валентин Васильевич (1916—1974) — командир отделения сапёрного взвода, полный кавалер ордена Славы.
 Гекель, Егор Фёдорович (1764—1832) — военный инженер-фортификатор, генерал-лейтенант.
 
 Геккель, Эрнст Генрих (1834—1919) — немецкий естествоиспытатель и философ.